Los anguimorfos son los miembros del suborden Anguimorpha que incluyen a los ánguidos (lagartos caimanes, lagartos de cristal, Celestus y los lagartos sin patas). El suborden fue nombrado por Fürbringer en 1900 para incluir a todos autarcoglosos más cercanos a Varanus y Anguis que a Scincus. Estos lagartos, junto con los iguanianos y serpientes, constituyen un "clado venenoso" propuesto denominado como Toxicofera, para todos los reptiles venenosos.

Taxonomía 
Suborden Anguimorpha
†Eolacerta Nöth, 1940
†Paravaranus Borsuk-Bialynicka, 1984
 Varanoidea
 Lanthanotidae
 Helodermatidae
 Shinisauridae
Diploglossa
Anguidae
Anniellidae
Diploglossidae
Xenosauridae

Filogenia 

Las relaciones filogenéticas podrían ser las siguientes:

Referencias 

Lacertilia